Tristi amori – commedia di Giuseppe Giacosa
Tristi amori – film del 1943 diretto da Carmine Gallone, tratto dalla commedia di Giacosa
Tristi amori – film del 1917 diretto da Giuseppe Sterni